Зубовка, Зубовск () — посёлок (с 1973 года) в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Зубовской поселковой администрации. Код КАТО — 634837100.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 2622 человека (1300 мужчин и 1322 женщины), в 2004 году — около 2300 человек. По данным переписи 2009 года, в посёлке проживало 2318 человек (1159 мужчин и 1159 женщин).

Географическое положение 
Находится в 5 км к северу от Зыряновска на левом берегу р. Бухтарма.

Экономика 
Основное назначения посёлка — обслуживание железнодорожной станции Зыряновск, находящейся в посёлке. Кроме того, в поселке расположен Зыряновский пивзавод, элеватор, нефтебаза.

В поселке работают 2 крестьянских хозяйства, 3 мельницы, 3 маслопресса, 2 крупорушки.

Зубовск является районом лесозаготовки, здесь расположены 7 пилорам, цех по переработке древесины и выпуску готовых столярных изделий.

Работают 8 ТОО, 2 производственных кооператива.

Непроизводственная сфера 
В поселке имеются средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, 12 предприятий торговли, отделение связи, пост пожаротушения, участки «Казселезащита», «Казвторчермет».

На привокзальной площади находится автостанция и памятник павшим в Великой Отечественной войне.

Примечания

Ссылки 
 п. Зубовск на сайте Акима Зыряновского района

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)